Bells (cloches en anglais) peut désigner :

Toponymie 
 Bells, commune de Californie du Nord, aux États-Unis ;
 Bells, commune du Tennessee, aux États-Unis ;
 Bells, commune du Texas, aux États-Unis.

Musique 
 Bells, album de Albert Ayler ;
 The Bells, album de Lou Reed (1979).

Patronyme 
 Antonio Bells, homme politique des Palaos.

Voir aussi 
 Bell